Die Veloroute 5 ist eine der vierzehn Velorouten in Hamburg. Sie führt vom Rathausmarkt in der Hamburger City 31 Kilometer lang Richtung Nordnordosten über Uhlenhorst, Barmbek, Bramfeld, Hamburg-Poppenbüttel nach Duvenstedt.

Verlauf

Rathaus bis Mitte Hamburger Straße 

Der Verlauf ist in einem Film bei veloroute und bei bikemap skizziert. Vom Rathaus verlaufen die Veloroute 5 sowie der Veloroute 6 gemeinsam an der Binnenalster, Hamburger Kunsthalle und der Außenalster bis zur Mundsburger Brücke. Ab Mundsburger Brücke zweigt die Veloroute 6 in die Hartwicusstraße ab. Die Veloroute 5 geht weiter geradeaus längs des Mundsburger Dammes, an den Mundsburg-Türmen und dem Shopping Center Hamburger Meile vorbei.

Abzweigung Veloroute 5 N 
Ab der Hamburger Straße/Ecke Adolph-Schönfelder Straße gibt es eine Abzweigung, die Veloroute 5 N, die zur Veloroute 4 Richtung Langenhorn führt. Sie verläuft zunächst über Adolph-Schönfelder-Straße und Saarlandstraße zum Stadtpark Der Abschnitt zwischen Saarlandstraße und Hebebrandstraße ist nach neuen Standards  ausgebaut und tangiert das Pergolenviertel und die City Nord.

Mitte Hamburger Straße bis Duvenstedt 
Von der Hamburger Straße über das Museum der Arbeit wird der Bahnhof Hamburg-Barmbek erreicht. Nördlich davon über die Fuhlsbüttler Straße, dann Hamburg-Steilshoop, Bramfelder See, östlicher Eingang des Friedhofs Ohlsdorf, S-Bahn-Poppenbüttel bis nach Duvenstedt.

Filme 
 Veloroute Hamburg 5 bei veloroute.hamburg

Weblinks 

 Veloroute 5 City - Uhlenhorst - Barmbek - Bramfeld - Poppenbüttel - Duvenstedt bei hamburg.de
 Hamburg, Veloroute 5 bei bikemap.de

Einzelnachweise 

Radweg in Hamburg
Radroute
Stadtverkehr